|-
|(57751)||2001 VB1|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,156|| align=right|16,36|| align=right|4,187||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57752)||2001 VX8|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,118|| align=right|3,59|| align=right|3,873||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57753)||2001 VL12|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,074|| align=right|9,12|| align=right|5,617||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57754)||2001 VW12|| align=right|13,7|| align=right|2,348|| align=right|0,211|| align=right|12,14|| align=right|3,598||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57755)||2001 VC13|| align=right|13,5|| align=right|2,627|| align=right|0,183|| align=right|13,20|| align=right|4,257||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57756)||2001 VQ16|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,095|| align=right|11,48|| align=right|5,136||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57757)||2001 VT17|| align=right|16,0|| align=right|3,050|| align=right|0,151|| align=right|1,23|| align=right|5,326||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57758)||2001 VW20|| align=right|15,0|| align=right|2,894|| align=right|0,009|| align=right|2,72|| align=right|4,922||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57759)||2001 VW22|| align=right|14,1|| align=right|3,970|| align=right|0,200|| align=right|3,75|| align=right|7,911||HLD||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57760)||2001 VH23|| align=right|14,9|| align=right|3,083|| align=right|0,124|| align=right|1,14|| align=right|5,413||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57761)||2001 VQ26|| align=right|15,6|| align=right|2,997|| align=right|0,088|| align=right|0,77|| align=right|5,187||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57762)||2001 VK27|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,034|| align=right|2,95|| align=right|5,232||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57763)||2001 VF29|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,171|| align=right|13,60|| align=right|5,654||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57764)||2001 VE30|| align=right|14,9|| align=right|3,157|| align=right|0,059|| align=right|13,56|| align=right|5,609||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57765)||2001 VR30|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,149|| align=right|3,36|| align=right|3,558||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57766)||2001 VC35|| align=right|14,3|| align=right|2,739|| align=right|0,196|| align=right|3,20|| align=right|4,531||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57767)||2001 VX37|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,050|| align=right|1,14|| align=right|4,903||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57768)||2001 VO41|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,081|| align=right|3,56|| align=right|5,241||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57769)||2001 VH43|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,234|| align=right|4,21|| align=right|4,363||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57770)||2001 VA45|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,129|| align=right|5,84|| align=right|4,526||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57771)||2001 VK48|| align=right|13,6|| align=right|2,534|| align=right|0,162|| align=right|15,14|| align=right|4,033||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57772)||2001 VM49|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,099|| align=right|10,47|| align=right|3,716||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57773)||2001 VG50|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|6,42|| align=right|3,463||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57774)||2001 VH50|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,102|| align=right|8,60|| align=right|4,510||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57775)||2001 VS51|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,076|| align=right|6,78|| align=right|3,690||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57776)||2001 VD54|| align=right|15,1|| align=right|2,474|| align=right|0,141|| align=right|4,68|| align=right|3,891||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57777)||2001 VO63|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,050|| align=right|11,27|| align=right|5,324||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57778)||2001 VJ64|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,097|| align=right|6,32|| align=right|3,710||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57779)||2001 VX73|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,135|| align=right|12,44|| align=right|4,294||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57780)||2001 VN77|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,089|| align=right|6,77|| align=right|3,847||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57781)||2001 VA79|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,150|| align=right|4,69|| align=right|3,413||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57782)||2001 VN79|| align=right|14,9|| align=right|2,445|| align=right|0,038|| align=right|6,09|| align=right|3,822||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57783)||2001 VQ79|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,046|| align=right|11,26|| align=right|5,120||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57784)||2001 VW85|| align=right|14,7|| align=right|2,551|| align=right|0,163|| align=right|6,56|| align=right|4,074||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57785)||2001 VY85|| align=right|14,9|| align=right|2,843|| align=right|0,056|| align=right|5,03|| align=right|4,792||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57786)||2001 VB87|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,197|| align=right|12,91|| align=right|4,054||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57787)||2001 VX87|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,089|| align=right|10,20|| align=right|5,628||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57788)||2001 VE88|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,038|| align=right|6,22|| align=right|3,838||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57789)||2001 VW90|| align=right|14,3|| align=right|3,037|| align=right|0,020|| align=right|11,33|| align=right|5,292||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57790)||2001 VO92|| align=right|14,2|| align=right|2,621|| align=right|0,098|| align=right|15,88|| align=right|4,243||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57791)||2001 VK93|| align=right|14,4|| align=right|2,765|| align=right|0,194|| align=right|13,60|| align=right|4,597||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57792)||2001 VQ94|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,178|| align=right|14,63|| align=right|4,086||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57793)||2001 VZ94|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,204|| align=right|17,02|| align=right|5,549||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57794)||2001 VK97|| align=right|13,1|| align=right|3,244|| align=right|0,077|| align=right|23,87|| align=right|5,841||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57795)||2001 VM99|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,104|| align=right|13,87|| align=right|4,508||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57796)||2001 VO99|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,136|| align=right|15,49|| align=right|4,197||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57797)||2001 VX99|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,127|| align=right|15,59|| align=right|4,410||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57798)||2001 VM101|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,095|| align=right|3,73|| align=right|4,638||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57799)||2001 VJ102|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,027|| align=right|2,11|| align=right|4,620||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57800)||2001 VK104|| align=right|14,5|| align=right|3,175|| align=right|0,111|| align=right|7,81|| align=right|5,657||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57801)||2001 VW107|| align=right|15,3|| align=right|3,054|| align=right|0,065|| align=right|1,40|| align=right|5,336||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57802)||2001 VO108|| align=right|14,8|| align=right|3,209|| align=right|0,116|| align=right|4,98|| align=right|5,747||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57803)||2001 VW108|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|2,75|| align=right|4,524||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57804)||2001 VQ118|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,206|| align=right|9,65|| align=right|4,312||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57805)||2001 VA119|| align=right|15,3|| align=right|2,856|| align=right|0,028|| align=right|2,73|| align=right|4,826||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57806)||2001 VR121|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,052|| align=right|7,16|| align=right|3,655||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57807)||2001 VV121|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,153|| align=right|14,41|| align=right|4,141||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57808)||2001 VF122|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,070|| align=right|18,87|| align=right|5,464||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57809)||2001 VS122|| align=right|13,9|| align=right|2,900|| align=right|0,112|| align=right|18,02|| align=right|4,937||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57810)||2001 WC|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,118|| align=right|4,02|| align=right|4,403||MBA||16. november 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(57811)||2001 WE17|| align=right|14,9|| align=right|3,035|| align=right|0,176|| align=right|1,89|| align=right|5,285||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57812)||2001 WH20|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,057|| align=right|1,83|| align=right|3,713||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57813)||2001 WZ21|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,017|| align=right|11,07|| align=right|5,175||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57814)||2001 WK25|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,057|| align=right|5,79|| align=right|4,561||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57815)||2001 WV25|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,133|| align=right|5,84|| align=right|3,606||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57816)||2001 WW26|| align=right|15,3|| align=right|3,048|| align=right|0,096|| align=right|2,39|| align=right|5,320||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57817)||2001 WL27|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,224|| align=right|10,99|| align=right|3,763||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57818)||2001 WB28|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,088|| align=right|6,44|| align=right|3,418||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57819)||2001 WW28|| align=right|15,0|| align=right|2,941|| align=right|0,100|| align=right|7,61|| align=right|5,042||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57820)||2001 WQ40|| align=right|14,3|| align=right|2,547|| align=right|0,206|| align=right|6,83|| align=right|4,064||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57821)||2001 WD44|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,174|| align=right|9,76|| align=right|5,690||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57822)||2001 WV45|| align=right|16,0|| align=right|2,398|| align=right|0,140|| align=right|1,76|| align=right|3,713||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57823)||2001 WD47|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|9,34|| align=right|4,118||MBA||16. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57824)||2001 WT48|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,086|| align=right|9,90|| align=right|5,182||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57825)||2001 WP76|| align=right|15,4|| align=right|3,220|| align=right|0,103|| align=right|2,69|| align=right|5,777||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57826)||2001 WB90|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,088|| align=right|9,33|| align=right|5,635||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57827)||2001 WM91|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,086|| align=right|6,99|| align=right|4,403||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57828)||2001 XZ4|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,107|| align=right|12,74|| align=right|5,420||MBA||9. december 2001||Uccle||T. Pauwels
|-
|(57829)||2001 XZ9|| align=right|13,9|| align=right|2,739|| align=right|0,116|| align=right|16,05|| align=right|4,532||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57830)||2001 XW11|| align=right|14,7|| align=right|2,960|| align=right|0,026|| align=right|10,01|| align=right|5,093||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57831)||2001 XX16|| align=right|13,7|| align=right|2,558|| align=right|0,254|| align=right|5,96|| align=right|4,091||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57832)||2001 XL18|| align=right|14,5|| align=right|2,221|| align=right|0,210|| align=right|7,44|| align=right|3,310||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57833)||2001 XD26|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,030|| align=right|22,76|| align=right|4,115||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57834)||2001 XE28|| align=right|13,3|| align=right|3,135|| align=right|0,102|| align=right|22,84|| align=right|5,550||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57835)||2001 XO36|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|9,85|| align=right|5,329||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57836)||2001 XL39|| align=right|15,6|| align=right|3,021|| align=right|0,114|| align=right|9,70|| align=right|5,251||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57837)||2001 XZ39|| align=right|14,0|| align=right|2,982|| align=right|0,059|| align=right|10,91|| align=right|5,148||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57838)||2001 XF49|| align=right|15,3|| align=right|3,231|| align=right|0,272|| align=right|0,89|| align=right|5,807||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57839)||2001 XF50|| align=right|15,3|| align=right|2,404|| align=right|0,151|| align=right|2,28|| align=right|3,726||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57840)||2001 XY52|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,027|| align=right|5,40|| align=right|4,715||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57841)||2001 XG53|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,153|| align=right|6,26|| align=right|3,353||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57842)||2001 XQ53|| align=right|15,2|| align=right|3,195|| align=right|0,115|| align=right|6,06|| align=right|5,710||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57843)||2001 XO59|| align=right|15,1|| align=right|2,346|| align=right|0,128|| align=right|7,85|| align=right|3,593||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57844)||2001 XV60|| align=right|16,0|| align=right|2,974|| align=right|0,030|| align=right|2,19|| align=right|5,129||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57845)||2001 XN71|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,044|| align=right|9,63|| align=right|5,189||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57846)||2001 XR72|| align=right|14,0|| align=right|2,973|| align=right|0,044|| align=right|11,16|| align=right|5,127||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57847)||2001 XP80|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,180|| align=right|10,30|| align=right|5,675||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57848)||2001 XC81|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,143|| align=right|13,43|| align=right|4,252||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57849)||2001 XR86|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,188|| align=right|16,27|| align=right|5,678||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57850)||2001 XX89|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,162|| align=right|2,24|| align=right|3,752||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57851)||2001 XJ97|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,070|| align=right|9,02|| align=right|5,651||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57852)||2001 XM97|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,180|| align=right|7,64|| align=right|3,533||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57853)||2001 XG98|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,240|| align=right|4,87|| align=right|4,242||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57854)||2001 XD132|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,093|| align=right|2,17|| align=right|4,605||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57855)||2001 XT144|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,147|| align=right|14,54|| align=right|4,178||MBA||14. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57856)||2001 XE203|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,106|| align=right|12,74|| align=right|4,565||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57857)||2001 XJ203|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,122|| align=right|7,20|| align=right|3,808||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57858)||2001 XU204|| align=right|14,9|| align=right|2,384|| align=right|0,136|| align=right|7,05|| align=right|3,680||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57859)||2001 XK207|| align=right|14,4|| align=right|3,043|| align=right|0,086|| align=right|12,11|| align=right|5,307||MBA||11. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57860)||2001 XS214|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,209|| align=right|4,00|| align=right|4,694||MBA||13. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57861)||2001 XL221|| align=right|15,6|| align=right|3,134|| align=right|0,120|| align=right|1,96|| align=right|5,548||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57862)||2001 XR226|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,155|| align=right|3,02|| align=right|3,549||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57863)||2001 XT227|| align=right|14,7|| align=right|2,597|| align=right|0,168|| align=right|12,62|| align=right|4,184||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57864)||2001 XY229|| align=right|15,0|| align=right|3,179|| align=right|0,128|| align=right|0,21|| align=right|5,666||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57865)||2001 XZ229|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,041|| align=right|3,23|| align=right|4,880||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57866)||2001 XU244|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,192|| align=right|10,15|| align=right|4,362||MBA||15. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57867)||2001 XS256|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,168|| align=right|10,36|| align=right|4,300||MBA||7. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57868)||2001 YD|| align=right|15,2|| align=right|2,382|| align=right|0,255|| align=right|4,23|| align=right|3,675||MBA||17. december 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57869)||2001 YM24|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,220|| align=right|5,45|| align=right|4,162||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57870)||2001 YG46|| align=right|14,5|| align=right|3,180|| align=right|0,128|| align=right|18,30|| align=right|5,671||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57871)||2001 YB52|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,151|| align=right|8,32|| align=right|5,498||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57872)||2001 YU87|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,106|| align=right|27,68|| align=right|5,650||MBA||18. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57873)||2001 YF98|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,227|| align=right|14,64|| align=right|5,627||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57874)||2001 YR110|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,144|| align=right|23,39|| align=right|3,536||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57875)||2001 YV114|| align=right|13,6|| align=right|2,912|| align=right|0,297|| align=right|19,58|| align=right|4,969||MBA||20. december 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(57876)||2001 YB122|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,104|| align=right|13,48|| align=right|4,298||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57877)||2001 YT123|| align=right|14,6|| align=right|2,355|| align=right|0,141|| align=right|6,83|| align=right|3,612||MBA||17. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57878)||2001 YZ148|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,300|| align=right|7,79|| align=right|3,630||MBA||18. december 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57879)||2002 AD1|| align=right|15,2|| align=right|2,754|| align=right|0,153|| align=right|9,47|| align=right|4,570||MBA||2. januar 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(57880)||2002 AN3|| align=right|14,7|| align=right|3,049|| align=right|0,101|| align=right|15,28|| align=right|5,324||MBA||2. januar 2002||Uccle||T. Pauwels
|-
|(57881)||2002 AZ35|| align=right|14,0|| align=right|2,646|| align=right|0,134|| align=right|15,40|| align=right|4,305||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57882)||2002 AB36|| align=right|14,8|| align=right|2,718|| align=right|0,119|| align=right|13,45|| align=right|4,480||MBA||9. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57883)||2002 AR72|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,188|| align=right|8,93|| align=right|4,672||MBA||8. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57884)||2002 AU90|| align=right|13,4|| align=right|3,091|| align=right|0,123|| align=right|20,23|| align=right|5,433||MBA||13. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57885)||2002 AU181|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,105|| align=right|15,53|| align=right|5,479||MBA||5. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57886)||2002 AL183|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,022|| align=right|7,43|| align=right|5,160||MBA||6. januar 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57887)||2002 AR201|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,169|| align=right|9,15|| align=right|5,418||MBA||5. januar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57888)||2002 BS6|| align=right|14,2|| align=right|3,206|| align=right|0,137|| align=right|16,08|| align=right|5,741||MBA||18. januar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57889)||2002 CN11|| align=right|13,8|| align=right|3,151|| align=right|0,135|| align=right|28,08|| align=right|5,593||MBA||2. februar 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57890)||2002 CJ26|| align=right|14,8|| align=right|2,636|| align=right|0,050|| align=right|13,97|| align=right|4,280||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57891)||2002 CJ35|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,101|| align=right|27,88|| align=right|5,621||MBA||6. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57892)||2002 CH36|| align=right|14,7|| align=right|2,868|| align=right|0,046|| align=right|2,59|| align=right|4,855||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57893)||2002 CJ95|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,166|| align=right|1,16|| align=right|3,803||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57894)||2002 CJ129|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,194|| align=right|9,73|| align=right|4,202||MBA||7. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57895)||2002 CX134|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,119|| align=right|12,08|| align=right|5,352||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57896)||2002 CN201|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,323|| align=right|8,14|| align=right|4,115||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57897)||2002 CV213|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,199||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57898)||2002 CF237|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,206|| align=right|8,12|| align=right|4,157||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57899)||2002 CU237|| align=right|13,7|| align=right|2,674|| align=right|0,139|| align=right|12,93|| align=right|4,371||MBA||10. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57900)||2002 CY239|| align=right|15,0|| align=right|2,551|| align=right|0,202|| align=right|4,51|| align=right|4,075||MBA||11. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57901)||2002 CH275|| align=right|13,4|| align=right|2,676|| align=right|0,151|| align=right|12,22|| align=right|4,378||MBA||9. februar 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57902)||2002 CR307|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,187|| align=right|13,09|| align=right|3,835||MBA||8. februar 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57903)||2002 EX16|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,190|| align=right|10,94|| align=right|3,615||MBA||6. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57904)||2002 ER25|| align=right|12,7|| align=right|5,252|| align=right|0,071|| align=right|2,00|| align=right|12,04||JUT||10. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57905)||2002 EO30|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,192|| align=right|8,26|| align=right|3,420||MBA||9. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57906)||2002 EO31|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,059|| align=right|4,97|| align=right|4,484||MBA||10. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57907)||2002 EQ31|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,621||MBA||10. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57908)||2002 ER31|| align=right|14,0|| align=right|2,773|| align=right|0,135|| align=right|8,74|| align=right|4,618||MBA||11. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57909)||2002 ED33|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,113|| align=right|13,60|| align=right|4,122||MBA||11. marec 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57910)||2002 ED61|| align=right|12,1|| align=right|5,144|| align=right|0,039|| align=right|4,36|| align=right|11,67||JUT||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57911)||2002 EE96|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|4,36|| align=right|3,382||MBA||15. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57912)||2002 ES99|| align=right|14,5|| align=right|2,710|| align=right|0,098|| align=right|14,78|| align=right|4,459||MBA||3. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57913)||2002 EJ107|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,102|| align=right|14,93|| align=right|3,855||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57914)||2002 EC109|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,180|| align=right|4,06|| align=right|3,587||MBA||9. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57915)||2002 EB110|| align=right|12,5|| align=right|5,201|| align=right|0,039|| align=right|14,91|| align=right|11,87||JUT||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(57916)||2002 EC111|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,067|| align=right|4,92|| align=right|4,192||MBA||9. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57917)||2002 EK111|| align=right|14,8|| align=right|2,386|| align=right|0,126|| align=right|6,83|| align=right|3,684||MBA||9. marec 2002||Catalina||CSS
|-
|(57918)||2002 EE120|| align=right|16,2|| align=right|2,227|| align=right|0,156|| align=right|3,10|| align=right|3,323||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57919)||2002 EE129|| align=right|16,5|| align=right|2,682|| align=right|0,179|| align=right|0,52|| align=right|4,393||MBA||13. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57920)||2002 EL153|| align=right|13,0|| align=right|5,208|| align=right|0,037|| align=right|4,64|| align=right|11,89||JUT||15. marec 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57921)||2002 EY154|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,131|| align=right|4,33|| align=right|4,302||MBA||10. marec 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57922)||2002 FU8|| align=right|14,1|| align=right|2,718|| align=right|0,130|| align=right|10,69|| align=right|4,479||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57923)||2002 FQ14|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,054|| align=right|2,86|| align=right|4,161||MBA||16. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57924)||2002 FO28|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,307|| align=right|6,99|| align=right|3,700||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57925)||2002 FQ30|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,198|| align=right|5,63|| align=right|3,676||MBA||20. marec 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57926)||2002 FV34|| align=right|14,0|| align=right|3,257|| align=right|0,042|| align=right|11,84|| align=right|5,876||MBA||20. marec 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57927)||2002 GX37|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,229|| align=right|5,42|| align=right|4,106||MBA||3. april 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57928)||2002 GD77|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,049|| align=right|6,51|| align=right|4,508||MBA||9. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57929)||2002 GB86|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,157|| align=right|7,23|| align=right|3,609||MBA||10. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57930)||2002 GJ97|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,120|| align=right|7,26|| align=right|3,509||MBA||9. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57931)||2002 GX159|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,206|| align=right|3,91|| align=right|3,313||MBA||14. april 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57932)||2002 GA161|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,150|| align=right|5,15|| align=right|3,399||MBA||15. april 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57933)||2002 HH17|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,172|| align=right|18,33|| align=right|5,632||MBA||19. april 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57934)||2002 JZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,475|| align=right|0,146|| align=right|7,36|| align=right|3,893||MBA||6. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57935)||2002 JL17|| align=right|15,7|| align=right|2,847|| align=right|0,187|| align=right|2,35|| align=right|4,803||MBA||7. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57936)||2002 JU23|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,200|| align=right|3,13|| align=right|3,810||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57937)||2002 JJ30|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,231|| align=right|1,58|| align=right|5,577||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57938)||2002 JT33|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,145|| align=right|13,44|| align=right|4,191||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57939)||2002 JY33|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,035|| align=right|2,98|| align=right|3,552||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57940)||2002 JJ38|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,105|| align=right|12,66|| align=right|5,435||MBA||9. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57941)||2002 JA40|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,080|| align=right|12,44|| align=right|5,496||MBA||7. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57942)||2002 JM40|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,152|| align=right|5,72|| align=right|3,506||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57943)||2002 JO41|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,107|| align=right|6,96|| align=right|3,775||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57944)||2002 JJ46|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,042|| align=right|1,38|| align=right|4,674||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57945)||2002 JG50|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,047|| align=right|3,14|| align=right|3,412||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57946)||2002 JG61|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,034|| align=right|2,26|| align=right|3,687||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57947)||2002 JB62|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,095|| align=right|6,03|| align=right|4,030||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57948)||2002 JO62|| align=right|15,1|| align=right|3,218|| align=right|0,061|| align=right|7,13|| align=right|5,772||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57949)||2002 JV66|| align=right|17,1|| align=right|2,408|| align=right|0,182|| align=right|2,74|| align=right|3,735||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57950)||2002 JV72|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,083|| align=right|10,17|| align=right|5,607||MBA||8. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57951)||2002 JJ91|| align=right|15,5|| align=right|2,972|| align=right|0,067|| align=right|1,07|| align=right|5,124||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57952)||2002 JP93|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,028|| align=right|4,55|| align=right|4,235||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57953)||2002 JJ95|| align=right|15,7|| align=right|2,931|| align=right|0,049|| align=right|1,12|| align=right|5,017||MBA||11. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57954)||2002 JA101|| align=right|12,4|| align=right|3,370|| align=right|0,237|| align=right|28,16|| align=right|6,184||MBA||6. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57955)||2002 JV103|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,016|| align=right|2,59|| align=right|4,275||MBA||10. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57956)||2002 JL105|| align=right|14,7|| align=right|3,198|| align=right|0,100|| align=right|5,25|| align=right|5,719||MBA||12. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57957)||2002 JZ105|| align=right|15,5|| align=right|3,165|| align=right|0,136|| align=right|0,56|| align=right|5,629||MBA||13. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57958)||2002 JC118|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,159|| align=right|17,99|| align=right|5,337||MBA||4. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57959)||2002 JH118|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,143|| align=right|13,36|| align=right|3,526||MBA||5. maj 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57960)||2002 JE129|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,027|| align=right|4,56|| align=right|4,301||MBA||8. maj 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57961)||2002 JN133|| align=right|15,5|| align=right|2,770|| align=right|0,070|| align=right|5,36|| align=right|4,610||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57962)||2002 JP133|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,083|| align=right|5,95|| align=right|3,390||MBA||9. maj 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57963)||2002 LV3|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,092|| align=right|2,82|| align=right|5,422||MBA||4. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57964)||2002 LY28|| align=right|15,5|| align=right|2,251|| align=right|0,139|| align=right|6,60|| align=right|3,376||MBA||9. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57965)||2002 LM32|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,050|| align=right|8,97|| align=right|3,567||MBA||9. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57966)||2002 LN39|| align=right|16,5|| align=right|2,224|| align=right|0,143|| align=right|5,83|| align=right|3,315||MBA||10. junij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57967)||2002 LS45|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,427||MBA||6. junij 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57968)||2002 LQ52|| align=right|13,5|| align=right|3,109|| align=right|0,184|| align=right|16,80|| align=right|5,481||MBA||7. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57969)||2002 MT2|| align=right|13,8|| align=right|3,038|| align=right|0,132|| align=right|2,58|| align=right|5,295||MBA||17. junij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57970)||2002 NT13|| align=right|15,1|| align=right|2,845|| align=right|0,020|| align=right|2,35|| align=right|4,799||MBA||4. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57971)||2002 NJ41|| align=right|16,9|| align=right|2,341|| align=right|0,278|| align=right|3,77|| align=right|3,582||MBA||13. julij 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57972)||2002 NQ51|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,160|| align=right|7,59|| align=right|3,422||MBA||5. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57973)||2002 OW|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,151|| align=right|7,44|| align=right|4,165||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57974)||2002 OX3|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,113|| align=right|10,71|| align=right|4,450||MBA||17. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57975)||2002 OO11|| align=right|15,8|| align=right|2,579|| align=right|0,166|| align=right|8,26|| align=right|4,141||MBA||16. julij 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57976)||2002 OJ16|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,129|| align=right|7,33|| align=right|3,636||MBA||18. julij 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57977)||2002 PF17|| align=right|15,4|| align=right|2,739|| align=right|0,028|| align=right|0,62|| align=right|4,532||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57978)||2002 PO35|| align=right|15,9|| align=right|3,156|| align=right|0,194|| align=right|0,55|| align=right|5,606||MBA||6. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57979)||2002 PW49|| align=right|14,5|| align=right|3,151|| align=right|0,185|| align=right|1,93|| align=right|5,594||MBA||10. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57980)||2002 PZ85|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,081|| align=right|5,35|| align=right|3,321||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57981)||2002 PF104|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,085|| align=right|12,71|| align=right|4,267||MBA||12. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57982)||2002 PB110|| align=right|15,6|| align=right|2,417|| align=right|0,130|| align=right|3,80|| align=right|3,757||MBA||13. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57983)||2002 PT117|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,119|| align=right|11,77|| align=right|4,077||MBA||12. avgust 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(57984)||2002 PG124|| align=right|15,9|| align=right|2,922|| align=right|0,099|| align=right|2,06|| align=right|4,995||MBA||13. avgust 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(57985)||2002 PL129|| align=right|15,2|| align=right|2,994|| align=right|0,102|| align=right|9,38|| align=right|5,179||MBA||15. avgust 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57986)||2002 PA134|| align=right|15,7|| align=right|2,717|| align=right|0,081|| align=right|2,93|| align=right|4,477||MBA||14. avgust 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57987)||2002 QQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,061|| align=right|9,32|| align=right|4,082||MBA||19. avgust 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(57988)||2002 RG27|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,297|| align=right|6,55|| align=right|4,324||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57989)||2002 RU32|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,018|| align=right|3,83|| align=right|4,611||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57990)||2002 RJ34|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|3,83|| align=right|4,282||MBA||4. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57991)||2002 RF40|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,212|| align=right|1,81|| align=right|5,365||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57992)||2002 RX47|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,180|| align=right|3,56|| align=right|3,764||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57993)||2002 RX56|| align=right|15,6|| align=right|2,795|| align=right|0,207|| align=right|3,03|| align=right|4,672||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(57994)||2002 RR86|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,050|| align=right|16,50|| align=right|5,486||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57995)||2002 RJ102|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,106|| align=right|3,51|| align=right|3,610||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57996)||2002 RV107|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,219|| align=right|6,17|| align=right|3,673||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57997)||2002 RN110|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,082|| align=right|5,55|| align=right|3,352||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57998)||2002 SO9|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,102|| align=right|2,64|| align=right|5,292||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(57999)||2002 TN52|| align=right|14,8|| align=right|3,007|| align=right|0,224|| align=right|2,38|| align=right|5,212||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58000)||2002 TC103|| align=right|13,6|| align=right|2,653|| align=right|0,220|| align=right|9,33|| align=right|4,321||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov